
Флаг городского поселения «Город Дубо́вка» Дубовского муниципального района Волгоградской области Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба города Дубовка в голубом и жёлтых цветах. Ниже основания ствола дерева проходит жёлтая разделительная полоса».

Обоснование символики 
Флаг, разработанный на основе герба, языком символов и аллегорий отображает исторические и географические особенности городского поселения Дубовка.

Голубое (лазуревое) поле флага символизирует реку Волга.

Дуб с жёлтой (золотой) кроной, листья которой собраны в созвездия и треугольники, гласно говорит о названии поселения.

Жёлтая (золотая) разделительная полоса (пояс) указывает на бывшую здесь, по историческим данным, «переволоку» Волга-Дон-Волга.

См. также 
 Дуб-патриарх (Дубовка)

Примечания 

Флаги с изображением дуба